3 miejscowości w Polsce: 
 Świerże – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Dorohusk 
 Świerże – wieś w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Wohyń 
 Świerże – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Stary Lubotyń

Zobacz też: Pułazie-Świerże, Świerże Górne, Świerże Zielone, Świerże-Kiełcze, Świerże-Kolonia, Świerże-Kończany, Świerże-Leśniewek, Świerże-Panki